Rovelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Rovelli (Bischof) (1740–1819), italienischer Theologe, Bischof von Como
 Carlo Rovelli (* 1956), italienischer Physiker
 Luigi Rovelli (1850–1911), italienischer Architekt
 Pietro Rovelli (1793–1838), italienischer Violinist und Komponist